Лучи́цька — жіноча форма прізвища Лучи́цький.

 Відомі носії 
 Лучицька Анжеліна Болеславівна (1900—1987) — українська актриса і режисерка.
 Лучицька Ванда (1907—1996) — польська акторка театру, кіно, радіо і телебачення.
 Лучицька Катерина Людвиківна (1889—1971) — українська актриса.
 Лучицька Марія Вікторівна (1852—1924) — українська перекладачка, видавець, громадська діячка, дружина історика Івана Лучицького, мати геолога Володимира Лучицького.
 Лучицька Світлана Ігорівна — доктор історичних наук.